Raven har flere betydninger:

 Raven (metalband) – et engelsk heavy metal band.
 Raven (band) – dansk melodisk punkband (1979-80).
 The Raven (digt) – et digt af den amerikanske forfatter Edgar Allan  Poe.
 The Raven (film fra 1915) – en amerikansk stumfilm fra 1915 af Charles Brabin
 The Raven (film fra 1935) – en amerikansk film fra 1935 instrueret af Lew  Landers.
 The Raven (film fra 1963) – en amerikansk film fra 1963 instrueret af Roger  Corman.
 Scott Levy – en amerikansk fribryder, der er bedre kendt under navnet Raven.

Se også:
Baltimore Ravens – et amerikansk fodbold-hold fra Baltimore  i Maryland